Naoto Baba (jap. 馬場直人; ur. 20 lipca 1996 r.) – japoński biegacz narciarski, zawodnik klubu Senshu University.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Naoto Baba pojawił się w 17 grudnia 2014 roku, podczas zawodów Far East Cup (Pucharu Dalekowschodniego) w południowokoreańskim ośrodku narciarskim Alpensia Resort, gdzie uplasował się na 7. pozycji, na dystansie 10 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 10 grudnia 2017 roku w Davos, gdzie uplasował się na 74. pozycji na dystansie 15 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 7 grudnia 2019 podczas biegu na 30 km (bieg łączony) w Lillehammer, uplasował się na 21. pozycji.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Baba nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Japońscy biegacze narciarscy
Japońscy olimpijczycy
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2019
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1996